Фалез може да се односи на:

 Фалез (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Фалез (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Фалез (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос